Westway – centro abitato del Texas
Westway – serie televisiva britannica trasmessa dal 1976